Підоплічко Володимир Іванович — український та американський фізіолог та біофізик, член-кореспондент НАН України.
 Підоплічко Іван Григорович — український зоолог, палеонтолог, теріолог, еволюціоніст.
 Підоплічко Микола Макарович — український ботанік-міколог, член-кореспондент АН УРСР.
Українські прізвища